Николай Шильдер:
 Шильдер, Николай Густавович (1828—1898) — русский художник-жанрист. 
 Шильдер, Николай Карлович (1842—1902) — русский военный деятель, историк, генерал-лейтенант, член-корреспондент Петербургской Академии наук.